Любоми́рас Лауця́вичюс (; род. 15 июня 1950, Вильнюс) — советский и литовский актёр театра и кино. Заслуженный артист Литовской ССР (1986).

Биография 
Родился 15 июня 1950 года в Вильнюсе.  С 1966 года занимался в студии Паневежского драматического театра под руководством Юозаса Мильтиниса, в 1968—1975 годах актёр труппы. В 1975—1980 годах учился на Клайпедском факультете Литовской консерватории у Повиласа Гайдиса, одновременно исполняя роли в Клайпедском драматическом театре; после получения диплома ещё 10 лет работал в Клайпеде. С 1990 года — актёр Каунасского драматического театра. Сыграл в общей сложности около 70 театральных ролей, в том числе заглавную роль в пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (1983), Шейлока в пьесе «Венецианский купец» Шекспира (2003), Лужина в «Преступлении и наказании» по одноимённому роману Достоевского (2004).

Как актёр кино стал широко известен после выхода 4-серийного фильма Игоря Апасяна «Морской волк» по мотивам одноимённого романа Джека Лондона (Одесская киностудия, 1990).

Сыграл начальника тайной стражи Афрания в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

Ещё одной заметной ролью актёра является роль воеводы Мазовецкого, коменданта польской крепости Дубно, в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба» (2009).

Примечательны роль Акселя Джордаха в фильме «Богач, бедняк…», снятом по роману Ирвина Шоу, и роль комиссара Кузьмы Гурова в киноэпопее «Сталинград» Юрия Озерова.

Личная жизнь 

Супруга Лили Лауцявичене, актриса Каунасского драматического театра. Два сына-близнеца. Томас — политолог, Андрюс — аудио- и видеорежиссёр.

Роли в театре 

 Kristupas — Mažvydas, Ю. Марцинкявичюс (1976).
 Митя — «Слон», А. Копков (1977).
 Сирано де Бержерак — «Сирано де Бержерак», Э. Ростан (1983).
 Ротмистр — «Отец», А. Стриндберг (1989).
 Poška, Donelaitis — Aušra Marija Sluckaitė. Smėlio klavyrai, И. Бобровский (1990)
 Bluselė — Janušas Glovackis. Antigonė Niujorke (1997).
 Асессор Бракк — «Гедда Габлер», Г. Ибсен (1998).
 Шейлок — «Венецианский купец», У. Шекспир (2003).
 Пётр Петрович Лужин — «Преступление и наказание», Ф. Достоевский (2004).

Фильмография 
  — Блуждающие огоньки
  — Богач, бедняк… — Аксель Джордах, отец
  — Отряд — хозяин хутора
  — В двух шагах от «Рая» — Зигфрид Хёниш, офицер СС
  — Иди и смотри — Косач, командир партизанского отряда
  — Чужая белая и рябой — отец (озвучивание: Леонид Филатов)
  — В распутицу — Матвей Ильич Песцов
  — Свободное падение — Алик
  — Командировка — Прохоров
  — Радости земные — Сергей Буркин в зрелом возрасте
  — Сталинград — комиссар Кузьма Гуров
  — Мать — Михаил Власов, отец
  — Морской волк — Волк Ларсен
  — Паук — художник
  — На Муромской дорожке — Павел фон Роттенбург
 — — Иван Тургенев. Метафизика любви (фильм не был завершён) — Лев Толстой
  — Волчья кровь — фельдшер
  — Провокатор — полковник Пиринов
  — Несут меня кони… — Вацлав (озвучивает Сергей Гармаш)
  — Романовы. Венценосная семья — комиссар Яков Юровский
  — 2005 — Каменская — генерал Заточный(озвучивание: Дальвин Щербаков)
  — Гольфстрим под айсбергом — отец Поля
  — Антикиллер 2: Антитеррор — чеченский генерал Адуев
  — Звездочёт — Берт
  — Умножающий печаль — Флэнаган, офицер Интерпола (озвучивание: Рудольф Панков)
  — Персона нон грата — Боксёр
  — Матрёшки — Борзов
  — Мастер и Маргарита — Афраний, начальник тайной стражи прокуратора Иудеи (озвучивание: Олег Басилашвили)
  — КГБ в смокинге — Уолш, офицер ЦРУ
  — Битвы божьих коровок — Забелин
  — Молодой Волкодав — колдун
  — Отверженный / Vogelfrei (Латвия) — Теодорс в старости
  — Тарас Бульба — воевода Мазовецкий  — Кромовъ — «Клетчатый»  — Первый отряд — пилот  — Муж моей вдовы — Виктор Аткин  — Возвращение в «А» — преподаватель по стрелковому оружию Римас Карлович Вайчюнас  — Единственный мой грех — Пётр Никитич Черняев  — Редкая группа крови — Иван Иванович Морозов  — Другая женщина — Илья Матвеевич Горбунов  — Крылья империи — Иван Карлович  — Московский нуар (Швеция) — ночной сторож

Призы и награды 

 Кавалер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1 июля 2000 года) — по случаю 10-й годовщины восстановления независимости Литвы и коронации Миндаугаса — Государственного дня Литвы.
 Заслуженный артист Литовской ССР (19 декабря 1986 года) — за заслуги перед литовским советским театральным искусством и активное участие в общественной жизни.
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2011).
 Приз за лучшую мужскую роль второго плана на I КМКФ за роль в фильме «Отверженный» (2009).
 Премия «Фортуна» за творческое партнёрство Л. Лауцявичюсу и Р. Казласу — спектакль «Палата».
 «Золотой крест сцены» за роль Шейлока в пьесе «Венецианский купец» У. Шекспира (2004).

Примечания

Ссылки 
 Любомирас Лауцявичюс
 Бобровская М. Интервью с актёром Любомирасом Лауцявичюсом. 2013 // m_bobrovskaya.livejournal.com

Заслуженные артисты Литовской ССР